Marie-Astrid af Luxembourg (født 17. februar 1954) er en luxemburgsk prinsesse. Hun er ældste barn af storhertug Jean og storhertuginde Joséphine-Charlotte. Siden 1982 har hun været gift med ærkehertug Carl Christian af Østrig, sønnesøn af Karl 1., den sidste kejser af Østrig-Ungarn, med hvem hun har fem børn.

Anetavle 

Huset Bourbon-Parma
Prinsesser af Luxembourg